Ховд () — название ряда географических объектов в Монголии:

 Ховд — река в Западной Монголии.
 Ховд — аймак в Монголии.
 Ховд — город, административный центр аймака Ховд.
 Ховд — аэропорт в городе Ховд.
 Ховд — сомон аймака Ховд.
 Ховд — сомон аймака Увс.
 Ховд — центральный посёлок сомона Богд в аймаке Уверхангай.